Buskohl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Walter Ahlerich Buskohl (* 1955), deutscher Sänger und Rockmusiker, siehe Carl Carlton
 Max Buskohl (* 1988), deutscher Musiker, siehe Empty Trash